Le mot anglais cipher (ou cypher) signifie chiffrement. Il est d'origine Arabe (صفر - Sifer) qui signifie en français Zéro. Ce dernier lui même vient de l'italien Zefiro (de Séfiro - Sifer - Cifer - Cipher - صفر).

Cipher ou cypher peut désigner :

Informatique 
 Cypher, un langage informatique de requête orienté graphe utilisé par Neo4j ;
 cipher, une commande de Windows concernant le chiffrement des fichiers dans NTFS ;

Fiction 
 Cipher, un personnage de Marvel ;
 Cipher, un personnage de la série Metal Gear ;
 Cypher, un personnage de Matrix ;

 Cypher, un film canadien.
 Cypher (série télévisée), de Roku, Inc.

Voir aussi

Informatique 
 CS-Cipher, un algorithme de chiffrement
 pour Cipher Block, voir Mode d'opération (cryptographie)
 Cyberpunk, un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science-fiction

Histoire des États-Unis 
 Cipher Bureau, un organisme américain créé durant la Première Guerre mondiale et supprimé en 1929

Fiction 
 Cipher Pol (サイファーポール), un organisme de fiction du manga One Piece
 Bill Cipher, un démon triangulaire dans Gravity Falls

Référence